

Geografia
Inca – comune delle Baleari (Spagna)

Storia
Inca – civiltà precolombiana
Impero Inca – impero precolombiano
Qhapaq Inca – sovrano dell'Impero Inca

Altro
Inca – brano musicale dei Pooh inserito nel'LP ...Stop (1980)
Inca – videogioco del 1992
Inca (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) – patronato della CGIL
Inca peruviano – valuta usata in Perù nel XIX secolo
SEAT Inca – modello di furgone

Pagine correlate 
Inka